MG Motor MG3, automobile construite par MG Motor :
 MG motor MG3 I, produite à partir de 2008
 MG motor MG3 II, produite à partir de 2011
 mitrailleuse MG3 produite par Rheinmetall

3
Homonymie d'automobile
Sigle de 3 caractères